Arabela steht für:

 Arabela, ein tschechisches Märchen, siehe Die Märchenbraut
 Arabela, eine indigene südamerikanische Ethnie und deren Sprache, siehe Zaparo-Sprachen
 Arabela (Lincoln County, New Mexico), Ort in den Vereinigten Staaten
 Arabela Mines Incorporated Prospect, Mine im Lincoln County, New Mexico

Siehe auch:
 Arabella